Elgamal oder El-Gamal ist der Familienname folgender Personen:

 Adham Hatem Elgamal (* 1998), ägyptischer Badmintonspieler
 Ahmed Elgamal, US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler
 Ayman El-Gamal (* 1973), ägyptischer Fußballspieler
 Hamza El-Gamal, ägyptischer Fußballspieler
 Moukhtar Hussain El-Gamal (* 1935), ägyptischer Wasserballspieler
 Taha El-Gamal (1923–1956), ägyptischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Taher Elgamal (* 1955), US-amerikanischer Wissenschaftler
 Abbas El Gamal (* 1950), US-amerikanischer Ingenieur

Elgamal-Kryptosystem bezeichnet folgende vom Kryptologen Taher Elgamal entwickelte kryptographische Verfahren:

 Elgamal-Verschlüsselungsverfahren, ein Verfahren für digitale Verschlüsselung
 Elgamal-Signaturverfahren, ein Verfahren für digitale Signaturen

Siehe auch:
 Gamal